Bennett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Township (Kansas)
 Bennett Township (Nebraska)